Андреа Стелла (; род. 14 августа 1993, Кремона) — итальянский шахматист, гроссмейстер (2017).

Чемпион Италии среди юношей до 20 лет (2009).

В 2017 году поделил 2-3 места на чемпионате Италии по шахматам.

Многократный призёр командного чемпионата Италии по шахматам.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Италии